The Odyssey kan syfta på:

 The Odyssey (TV-serie) – en TV-serie från 1992–1994
 The Odyssey (långfilm) – en äventyrsfilm från 1997, som bygger på Homeros bok Odysséen av Andrei Konchalovsky med Armand Assante och Isabella Rossellini i huvudrollerna
 The Odyssey (musikalbum) – ett musikalbum från 2002 med gruppen Symphony X